

Cinema
Dorothy – cortometraggio del 1915 diretto da Van Dyke Brooke
Dorothy – film del 1916 diretto da Armando Brunero
Dorothy – cortometraggio del 2012 diretto da Eros Romero

Musica
Dorothy – opera comica del 1886 con musiche di Alfred Cellier e libretto di B.C. Stephenson.
Dorothy – gruppo hard rock statunitense

Onomastica
Dorothy – forma inglese del nome proprio di persona italiano femminile Dorotea

Personaggi letterari
 Dorothy Gale più nota semplicemente come Dorothy – personaggio dei Libri di Oz

Televisione
Dorothy – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1979
Dorothy: una pelle troppo scura – altro nome di Vi presento Dorothy Dandridge, serie televisiva statunitense